Favale è una frazione del Comune di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo.

La frazione è situata nella Val Vibrata.

Sport

Calcio 
Nella frazione è presente la squadra di calcio ASD Favale 1980 che milita in Prima Categoria Abruzzese dal 1995 e nella stagione 2009-2010 ha sfiorato il salto in Promozione  che ha poi raggiunto nella stagione vincente del 2021/2022 dominando il campionato di prima categoria Teramano, attualmente milita nel campionato promozione Abruzzo girone B.

Note

Voci correlate
 Civitella del Tronto
 Val Vibrata

Frazioni di Civitella del Tronto